Mobilis (dagkaart), dagkaart voor het openbaar vervoer in Île-de-France
Mobilis (stripreeks), stripreeks van Andreas Martens en Christian Durieux
Mobilis (vervoersonderneming), vervoersonderneming die actief is in Polen